Белу () — округ в провинции Восточная Нуса-Тенгара, Индонезия. Административный центр — город . Население — 352 297 чел. (2010).

География 
Округ находится в центральной части острова Тимор. На юге граничит с округом , на западе — с округом , на востоке — с государством Восточный Тимор, на севере омывается водами .

Общая площадь округа — 2445,57 км².

История 
К концу XVI века восточные Малые Зондские острова оказались под контролем португальцев. Португальское владычество продолжалось здесь до 1859 года, когда по результатам  западная часть острова Тимор наряду с рядом других земель не перешла под власть голландцев.

Во время Второй мировой войны (1942—1945) Белу, как и вся страна, подвергся японской оккупации. После обретения Индонезии независимости Белу вошёл в её состав на правах округа.

Административное деление и демография 
В административном плане округ делится на 12 районов (до раздела в 2012 г. состоял из 24):

14 декабря 2012 года Белу был разделён на две части — его южная половина стала самостоятельным округом Малака.

Религия 
В численном плане абсолютно преобладают католики. Также в округе проживают представители и других конфессий — протестанты, мусульмане и др.

Экономика 
Уровень безработицы в 2009 году составлял 3,1 %. 60,14 % занятых работают в области сельского хозяйства, 16,38 % в промышленном секторе и 23,48 % в сфере услуг. Развивается туристический сектор. При этом только 73,1 % работающего населения закончили хотя бы начальную школу. Университетское же образование в 2005 году было только у 1,38 % населения.

Примечания 

Округа провинции Восточная Нуса-Тенгара